Collinson ist der Familienname folgender Personen:

 James Collinson (1825–1881), britischer Maler
 Jimmy Collinson (1876–1940), englischer Fußballspieler
 John Collinson (1859–1901), britischer Offizier
 Madeleine Collinson (1952–2014), maltesische Schauspielerin und Model
 Mary Collinson (1952–2021), maltesische Schauspielerin und Model
 Patrick Collinson (1929–2011), britischer Historiker

 Richard Collinson (1811–1883), britischer Admiral und Entdecker

Sonstiges:
 Collinson Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika